Nona, a párkák egyike a római mitológiában
 Nona, a zsolozsma egyik imaórája
 Nona, keresztnév
 Nona, Nin város olasz neve
2SZ9 Nona–SZ, szovjet-orosz önjáró aknavető és löveg